Wyler, een dorp in Duitsland, net over de grens met Nederland
 Wijlermeer, een meer en recreatiegebied aan de Nederlands-Duitse grens bij Nijmegen/Kranenburg
 Duivelsberg (heuvel), een heuvel langs de Duits-Nederlandse grens bij Nijmegen, in het Duits Wylerberg genoemd

Personen
 Gretchen Wyler (1932-2007), Amerikaans actrice
 Robert Wyler (1900-1971), Amerikaans filmregisseur en producent
 William Wyler (1902-1981), Amerikaans filmregisseur